Nuevo Mundo signifie « Nouveau monde » en espagnol et désigne notamment :

Toponymes

Nuevo Mundo : un volcan du département de Potosí.

Nuevo Mundo : localité de la paroisse civile de Pueblo Nuevo dans l'État de Zulia ;
 Nuevo Mundo : localité de l'État de Delta Amacuro qui dépendait de l'État de Bolívar jusqu'en 1995.

Titres 

 Nuevo Mundo, un film du réalisateur mexicain Gabriel Retes sorti en 1978 ;
 Nuevo Mundo, une revue culturelle espagnole publiée à Madrid de 1894 à 1933.